Национальный совет церквей Христа в США (, NCC) — американская экуменистическая организация. НСЦ объединяет 38 различных христианских деноминаций в качестве полных членов, в том числе церкви протестантского мейнстрима, православных, , евангельских христиан и мирные церкви.

НСЦ был основан в 1950 году в результате объединения 12 американских межденоминационных организаций. Общее число прихожан церквей НСЦ составляет более 40 миллионов человек, НСЦ является крупнейшей экуменистической организацией США.

НСЦ организовавывал выпуск  (; 1952) и  (; 1989), публикацию материалов по религиозному образованию, евангелизму и семейной жизни, продвижение религиозным и моральных ценностей.

Организации, входящие в НСЦ, поддерживали движение за гражданские права чернокожих в 1950—1960-х годах. НСЦ вместе с левыми критиковал американские военные операции за рубежом (Вьетнамская война, война в Афганистане, Иракская война). С другой стороны, НСЦ неоднократно отказывала в переводе Метропольной общинной церкви, крупнейшей ЛГБТ-церкви США, из статуса наблюдателя в статус полного члена.

Примечания 

Христианские организации